
Termin -{AAS}- ima više značenja.

 Atomska apsorpciona spektroskopija, metodologija analitičke hemije
 Anabolički-androgeni steroidi, derivati testosterona
 Oznaka za aspirin.